Чемпионат Хорватии прошёл в Пореч с 2 по 14 февраля 2014 года.

 Категория: 13-я (средний рейтинг: 2569).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Хорватии по шахматам
2014 год в шахматах
Февраль 2014 года
Спорт в Хорватии в 2014 году